Reithäuseln ist der Name folgender Orte:

 Reithäuseln (Gemeinde Weistrach), Ortsteil von Weistrach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Reithäuseln (Gemeinde Kollerschlag), Ortsteil von Kollerschlag, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich